Észtország
Silla, település Kullamaa községben, Lääne megyében

Korea
Silla, Korea három ősi elődállamának egyike
 Spanyolország
Silla, község Valenciában

Egyéb
Silla, Händel operája